Toriola ima više značenja:
 Toriola (Peruđa)
 Toriola (Pezaro i Urbino)